

Patronyme 

 François-Joseph Talma (1763-1826), acteur français ;
 Syb Talma (1864-1916), pasteur et homme politique néerlandais.

Toponyme 

 Hôtel Talma, hôtel particulier parisien, domicile de l’acteur éponyme ;
 Rue Talma, voie française du  arrondissement de Paris ;
 Cité Talma, ancienne voie française du  arrondissement de Paris.

Titres 

 Talma et Lekain (1826), ouvrage de Jules Janin sur la vie des acteurs François-Joseph Talma et Lekain.